Travelin' – płyta Johna Lee Hookera z 1960 roku.

Do reedycji dodano cztery utwory :

Lista utworów

Twórcy 
 John Lee Hooker – gitara, wokal

Przypisy 

Albumy bluesowe
Albumy Johna Lee Hookera
Albumy muzyczne wydane w roku 1960
Albumy Vee-Jay Records